Filips I van Nassau-Weilburg (1368-1429), graaf van Nassau-Weilburg (1371-1429) en graaf van Saarbrücken (1381-1429).
 Filips II van Nassau-Weilburg (1418-1492), graaf van Nassau-Weilburg en Saarbrücken (1429-1490).
 Filips II van Nassau-Saarbrücken (1509-1554), graaf van Nassau-Saarbrücken (1544-1554).
 Filips III van Nassau-Saarbrücken (1542-1602), graaf van Nassau-Saarbrücken (1574-1602).
 Filips van Nassau-Weilburg (1388-1416), erfgraaf van Nassau-Weilburg en Saarbrücken, zoon van Filips I van Nassau-Weilburg.
 Filips van Nassau-Weilburg (1443-1471), zoon van Filips II van Nassau-Weilburg.
 Filips van Nassau-Weilburg (1597-1621), zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg en Saarbrücken.
 Filips Willem van Nassau-Saarbrücken (1671-1671), zoon van Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbrücken.

Zie ook 
 Filips van Nassau (doorverwijspagina).